Soligo steht für:
 Soligo (Fluss), Fluss in der italienischen Provinz Treviso
 Farra di Soligo, Gemeinde in der italienischen Provinz Treviso
 Pieve di Soligo, Gemeinde in der italienischen Provinz Treviso

Soligo ist der Familienname folgender Personen:
 Cristoforo Soligo, italienischer Kartograph
 Edda Soligo (1905–1984), italienische Schauspielerin
 Melissa Soligo (* 1969), kanadische Curlerin